Bernice est un toponyme pouvant désigner :

Bernice, communauté de la municipalité rurale d'Albert au Manitoba

Bernice, ville du comté d'Imperial en Californie
Bernice, ville de la paroisse de l'Union en Louisiane
Bernice, ville du comté de Delaware en Oklahoma
Le lac Bernice, lac du comté de Mariposa en Californie